Джоуи Кейп () — американский певец, музыкант, автор песен и продюсер. Наиболее известен как лидер калифорнийской панк-группы Lagwagon.

Группы 
На данный момент участвует в следующих группах и проектах:
 Lagwagon — вокал
 The Playing Favorites — гитара, вокал
 Me First and the Gimme Gimmes — гитара
 Joey Cape's Bad Loud — гитара, вокал
 Scorpios — гитара, вокал

Ранее участвовал в группах:
 Bad Astronaut — вокал, гитара, бас (2000—2006)
 Section 8 — вокал

Кроме того, Джоуи Кейп продюсировал альбомы следующих исполнителей: The Ataris, Nerf Herder, а также свои группы: Bad Astronaut и Lagwagon.

Сольная карьера 
В 2008 году Джоуи Кейп выпустил сольный акустический альбом «Bridge». Во второй сольный альбом, «Doesn't Play Well with Others», вошли песни, которые Джоуи выпускал в течение 2010 года через свой сайт.

Кроме того, выходили сплит-альбомы с Тони Слаем, Джоном Снодграссом (Jon Snodgrass) и другими.

Дискография 
С Lagwagon: 
С Me First and the Gimme Gimmes: 
С Bad Astronaut:

Сольные альбомы 
 2004 — Acoustic (с Тони Слаем)
 2008 — Bridge
 2009 — Who Wants to Get Down? (7" с Джоном Снодграссом)
 2009 — Under the Influence, vol. 11 (7" с Mike Hale)
 2010 — Don't Wake Up The Kids!! (c Ken Yokoyama и Duncan Redmonds)
 2010 — Tony Sly / Joey Cape Split 7" (с Тони Слаем)
 2010 — Liverbirds (с Джоном Снодграссом)
 2011 — Doesn't Play Well with Others
 2012 — Joey Cape / Hugo Mudie & The City Streets - Split (с Hugo Mudie из :en:The Sainte Catherines)
 2012 — Acoustic: Volume Two (с Тони Слаем)

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт группы Lagwagon
 Официальный сайт группы Bad Astronaut
 Joey Cape на Myspace
 Страница Джоуи на Facebook

Рок-музыканты США
Панк-рок-музыканты США
Певцы и певицы по алфавиту
Продюсеры по алфавиту